Эдуа́рд Но́рфолкский (), также Эдуа́рд Бра́зертон (; ок. 1319/1320 — до 1337) — единственный сын Томаса Бразертона. Эдуард умер бездетным ещё при жизни отца, поэтому графство Норфолк и другое имущество семьи унаследовали сёстры мальчика.

Биография 
Эдуард Норфолкский родился приблизительно в 1319 или 1320 году и был старшим ребёнком в семье Томаса Бразертона, графа Норфолка, и его первой жены Элис Хейлз. По отцу мальчик приходился внуком английскому королю Эдуарду I и его второй жене Маргарите Французской, благодаря которой Эдуард также был правнуком французского короля Филиппа III Смелого; по матери мальчик был внуком сэра Роджера Хейлза из Хариджа, коронера Норфолка, и Элис Скогн. Помимо самого Эдуарда в семье было две дочери — Маргарет, родившаяся примерно в 1320 году, и Элис, родившаяся примерно в 1324 году. Эдуард родился в правление единокровного брата его отца Эдуарда II и занимал одно из последних мест в очереди на трон. Мать мальчика умерла после 8 мая 1326 года, но до 1330 года, когда Эдуарду было около пяти-восьми лет; Томас Бразертон женился во второй раз в 1335 году: его избранницей стала Мэри де Брюес, вдова лорда Кобэма. Во втором браке у отца Эдуарда выживших детей не было. В том же 1335 году вышла замуж и старшая из сестёр Эдуарда — Маргарет.

Вскоре после 29 мая, но не позднее июня 1328 года в Херефорде состоялась двойная свадьба: Эдуард женился на Беатрис Мортимер, седьмой дочери Роджера Мортимера, графа Марча, и Джоан Жуанвиль, баронессы Жуанвиль; сестра Беатрис, Агнесса вышла замуж за Лоуренса Гастингса, позднее ставшего графом Пембрук. Торжества сопровождались великолепными турнирами; на свадьбе среди прочих высокопоставленных гостей присутствовали молодой король Эдуард III и его мать — королева Изабелла, которая на тот момент состояла в любовной связи с отцом невест. Брак Эдуарда, заключённый по политическим мотивам, продлился по разным данным около четырёх-девяти лет и оказался бездетным.

Эдуард умер по разным версиям до 9 августа 1334 года, до 13 сентября 1337 года или в 1332 году. Мальчик умер при жизни отца, так и не оставив наследника. Томас Бразертон скончался в 1338 году. Наследницами отца стали сёстры Эдуарда: Маргарет унаследовала титул отца и большую часть владений; по приказу короля Эдуарда III в марте 1339 года Элис и её супругу было выделено выморочное имущество.

Вдова Эдуарда вышла замуж во второй раз в 1337 году: её избранником стал сэр Томас Брюес, родной брат мачехи Эдуарда, от которого у Беатрис было шестеро детей.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1320-е годы
Умершие в 1330-е годы
Плантагенеты